Le tournoi de tennis de Limoges est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 3 au .

Tereza Smitková remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristina Mladenovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kateřina Siniaková et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Limoges
Tennis en novembre 2014
Tennis en France en 2014